

Film
Comedy and Tragedy – cortometraggio del 1909 diretto da J. Searle Dawley
Comedy and Tragedy – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwin

TV
Comedy and Tragedy – episodio del 2011 della serie tv G.K. Chesterton: The Apostle of Common Sense